11-я бригада противолодочных кораблей, сокращённо 11-я бригада ПЛК — упразднённое соединение Черноморского флота ВМФ России.

История соединения 

11-я бригада противолодочных кораблей была сформирована 1 июня 1970 года в составе управления, штаба бригады и шести кораблей: крейсеров проекта 69-бис «Михаил Кутузов» и «Дзержинский», больших противолодочных кораблей проекта 61 «Красный Крым» и «Сметливый», ракетного корабля «Бедовый» и эскадренного миноносца «Пламенный». Сформированная бригада вошла в состав 30-й дивизии противолодочных кораблей. В 1970-е—1980-е годы бригада на ротационной основе несла боевые службы в Средиземном море.

После расформирования в конце 1995 года управления 21-й бригады ПЛК корабли из состава 21-бригады были переданы в состав 11-й бригады ПЛК. На 2015 год соединение входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота.

Действующий состав соединения

Командный состав

Командиры 
 1 июня 1970 — ? капитан 1-го ранга Старожилов, Фёдор Титович;
 капитан 1-го ранга Лёгкий, Николай Григорьевич;
 капитан 1-го ранга Черненко, Игорь Михайлович;
 капитан 1-го ранга Васильев, Лев Алексеевич;
 капитан 1-го ранга Голубев, Владимир Алексеевич;
 капитан 1-го ранга Ковшарь, Александр Васильевич;
 капитан 1-го ранга Безмельцев, Александр Викторович;
 капитан 1-го ранга Авраменко Сергей Викторович;
 капитан 1-го ранга Гарамов Олег Юрьевич;
 капитан 1-го ранга Подложнов Александр Николаевич;
 капитан 1-го ранга Криворог Олег Леонидович.

Примечания

Литература 
 
 

Бригады противолодочных кораблей ВМФ СССР
Бригады противолодочных кораблей ВМФ России
Соединения Черноморского флота
Воинские части и формирования, созданные в 1970 году
Воинские части и формирования, расформированные в 2014 году